Northview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Northview, Kent County (Michigan) ()
 Northview, Webster County (Missouri) ()
 Northview, Lenoir County (North Carolina) ()
 Northview, Lee County (North Carolina) ()
 Northview, Iredell County (North Carolina) ()
 Northview, Alleghany County (North Carolina) ()
 Northview, Montgomery County (Ohio) ()